Iacobeni ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Iacobeni (Sibiu) (Jakobsdorf), Gemeinde im Kreis Sibiu
 Iacobeni (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava

 Iacobeni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani 
 Iacobeni (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Iacobeni (Harghita), Dorf im Kreis Harghita 
 Iacobeni (Iași), Dorf im Kreis Iași